Schmich ist der Familienname folgender Personen:
 Mary Schmich (* 1953), US-amerikanische Journalistin und Kolumnistin
 Otto Klaus Schmich (1931–2008), deutscher Frühgeschichts- und Sagenerforscher
 Peter Schmich, deutscher Chemiker und Professor für Instrumentelle Analytik an der Fachhochschule Aachen